Тур Фьордов () — шоссейная многодневная велогонка проходившая по дорогам Норвегии с 2013 по 2018 год.

История 
Впервые гонка была организована осенью 2013 года и стал дальнейшим развитием Гран-при Ругаланна, который был организован Rogaland Cycle Circuit в период 2008-2012 годов. 

По инициативе бывшего профессионального велогонщика Роя Хегреберга формат Тура Фьордов стал многодневным. Гонка проходила в августе, а её маршрут охватывавший территории восточной и западной Норвегии состоял из четырёх этапов. В 2015 году был добавлен ещё один этап, а сроки проведения перенесены на конец мая. Одними из организаторов были Stavanger Sykleklubb (велосипедный клубу Ставангера) и Nordsjørittet (Северный морской путь). 

Тур Фьордов входил в календарь UCI Europe Tour  с категорией 1.2 с 2008 по 2011 год, 2.1 с 2012 по 2017 год и 2.HC в 2018 году.

После выпуска 2018 года была объединена с Туром Норвегии, а компания Tour des Fjords продолжила работу в качестве организатора велогонки Hammer Stavanger.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
  

Велогонки в Норвегии